Johanna Pettersson kan syfta på bland andra: 

 Johanna Pettersson (bandyspelare)
 Johanna Pettersson (musiker)